Eugene J. McCaffrey ist der Name folgender Personen:

* Eugene J. McCaffrey (Politiker) (1930/1931–2010), US-amerikanischer Politiker
 Eugene J. McCaffrey junior (1932/1933–2017), US-amerikanischer Politiker